Yün-liang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Grand Canal (kanal i Kina, lat 39,90, long 116,73), 
 Mucheng He, vattendrag, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar